XIV чемпионат мира по волейболу среди юношей проходил с 14 по 23 августа 2015 года в Ресистенсии и Корриентесе с участием 20 команд, составленных из игроков не старше 1997 года рождения. Победителем чемпионата стала сборная Польши.

Квалификация 

Жеребьёвка чемпионата состоялась 24 июня 2015 года в Ресистенсии.

Арены 
 Ресистенсия — Microestadio Raúl Alejo Gronda (вмещает 4000 зрителей) — группы A, B, плей-офф.
 Корриентес — Estadio José Jorge Conte (вмещает 5000 зрителей) — группы C, D, плей-офф.

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Классификационные матчи

За 5—8-е места

За 9—16-е места

За 17—20-е места

Символическая сборная и MVP 

Самым ценным игроком турнира признан доигровщик сборной Польши Бартош Кволек, в апреле удостоенный аналогичного приза на чемпионате Европы, также завершившегося победой поляков.

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат мира на сайте Международной федерации волейбола

2
2015 год в волейболе
Чемпионаты мира в Аргентине
Международные соревнования по волейболу в Аргентине
Спорт в Аргентине в 2015 году
Август 2015 года
Волейбол